Константы Гурский:
 Гурский, Константы (1862—1909) — польский писатель, поэт, литературный критик и историк, исследователь литературы XVII и XVIII веков.
 Гурский, Константы (1868—1934) — польский художник.